Masseria Romano, nota anche come Romano, o Contrada Romano,  è una frazione di Napoli e di Marano di Napoli, in Campania.

Geografia fisica 
La frazione è situata a nord del quartiere napoletano di Pianura e a sud di Marano di cui condivide una parte, è posta ai confini con la frazione maranese di Torre Caracciolo ed il vicinissimo comune di Quarto, in un'area collinare che fa parte dei Camaldoli. È distante circa 4 km da Marano e 8 km dal centro di Napoli, sorge in una zona distaccata e isolata dagli altri quartieri e le alte località confinanti, a circa 280 m. sul livello del mare.

Origine del nome 
Masseria Romano prende il nome dall'antica via Romano che attraversa.

Società 
Nella contrada Romano è presente la parrocchia cuore eucaristico di Gesù e Maria SS. Assunta.. Sono presenti anche delle strutture alberghiere, degli allevamenti e delle attività commerciali.

Note

Voci correlate 
Collina dei Camaldoli
Zone di Napoli

Frazioni di Napoli
Frazioni di Marano di Napoli